Guy Audoux, ingénieur motoriste,
Jean-Pierre Audoux, délégué général de la Fédération des industries ferroviaires, 
Marguerite Audoux (1863-1937), romancière.

Notes et références